Avillers kan syfta på:

 Avillers, Meurthe-et-Moselle, fransk kommun i departementet Meurthe-et-Moselle
 Avillers, Vosges, fransk kommun i departementet Vosges
 Avillers-Sainte-Croix, fransk kommun i departementet Meuse